Исторически, в ходе войн, множество солдат гибло и их останки не были или не могли быть опознаны.

В XX веке, после окончания кровопролитной Первой мировой войны начала образовываться традиция, по которой нации и государства устанавливают памятники Неизвестному солдату, символизирующие память, благодарность и уважение всем погибшим солдатам, чьи останки так и не были идентифицированы.

Первый памятник неизвестному солдату появился в Лондоне в 1920 году. Обычно такие памятники ставятся на могиле, в которой находятся останки погибшего солдата, личность которого неизвестна и считается невозможным её установление.

При погребении проводятся многочисленные исследования, для того чтобы удостовериться, что солдат действительно погиб в бою или умер от ран, не был дезертиром или пленным, принадлежит к соответствующей армии и т. п.

Некоторые национальные памятники

См. также 
 Неизвестный солдат
 Памятник Воину-освободителю

Примечания 

Неизвестный солдат